Weinhof steht für:
 Weinhof, Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg
 Weingut, landwirtschaftlicher Betrieb, der Wein produziert
 Weinhof (Ulm), historisch bedeutender Platz im Herzen der Altstadt von Ulm